Ра́гнар Камп (; ) — шведский, после 1982 канадский, после 1990 американский кёрлингист.

Достижения 
 : золото ().
 : золото ().
 : золото (1975, 1977, 1980).
 : бронза (2000).
 : золото (1974).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Представитель семьи кёрлингистов: его отец Аксель Камп — шведский кёрлингист, они вместе играли на .

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-мужчины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Kamp, Ragnar»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Кёрлингисты Канады
Кёрлингисты США
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу